Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Tolibowski – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Daniel Tolibowski – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Jakub Tolibowski – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Jerzy Tolibowski – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Mikołaj Tolibowski – polski szlachcic, urzędnik, senator
 Sebastian Tolibowski – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm